LN peut faire référence :
 au préfixe OACI d'immatriculation des aéronefs de la Norvège et de Svalbard et Jan Mayen, et au préfixe OACI des aéroports de Monaco ;
 au code AITA de la compagnie aérienne Libyan Airlines ;
 au sigle désignant le constructeur aéronautique Loire-Nieuport, issu de la fusion de Nieuport et des Ateliers et Chantiers de la Loire, et qui a par exemple créé le Loire-Nieuport LN 401 ;
 au code postal correspondant au Lincolnshire ;
 au nom d'une voiture de la marque Citroën ;
 à une partie de la désignation d'un progiciel de gestion intégré, SSA ERP LN ou Infor ERP LN ;
 à un .
Ln peut faire référence :
 à un symbole utilisé dans les calculs d'isolation phonique.

ln peut faire référence :
 au symbole mathématique normalisé du logarithme naturel (ou logarithme népérien) et au symbole qui représente cette fonction dans une formule de mathématiques ;
 d'après la norme ISO 639-1, au code pour le lingala, une langue bantoue parlée aux deux Congo, la République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa) et la République du Congo (Congo-Brazzaville) ;
 à une commande du système d'exploitation Unix pour créer des liens vers d'autres fichiers.

Code